Microsoft Forefront — это комплексное семейство продуктов, повышающее защищенность и управляемость системы безопасности сетевой инфраструктуры. Продукты Microsoft Forefront для безопасности легко интегрируются друг с другом и существующей ИТ-инфраструктурой организации. Кроме того, их можно дополнять решениями сторонних производителей, что позволяет создавать законченные решения, обеспечивающие многоуровневую защиту.

Клиентская безопасность
 Microsoft Forefront Endpoint Protection (прежде называвшийся Microsoft Client Protection)
Серверная безопасность
 Microsoft Forefront Security for Exchange Server (прежде называвшийся Sybari Antigen for Exchange)
 Microsoft Forefront Security for SharePoint (прежде называвшийся Sybari Antigen for SharePoint)
 Microsoft Forefront Security for Microsoft Office Communications Server (прежде называвшийся Antigen for Instant Messaging)
Сетевая пограничная безопасность
 Microsoft Forefront Unified Access Gateway (наследник Intelligent Application Gateway (IAG) 2007)
 Microsoft Forefront Threat Management Gateway (только x64(64-bit)), (наследник Internet Security and Acceleration Server)
Интегрированное решение для обеспечения безопасности
 Microsoft Forefront с кодовым название «Stirling» (включает в себя Forefront Client Security, Forefront Security for Exchange и SharePoint, Forefront Threat Management Gateway и Central management server)

Ссылки 
 http://www.microsoft.com/forefront/ru/ru/default.aspx
 ForeFront на TechNet
 Доклад о ForeFront TMG
 Доклад о нововведениях и перспективах Forefront 
 Центр загрузки файлов для ForeFront
 Технические статьи по безопасности для ИТ-профессионалов

Microsoft